Le nom Isidore fut utilisé plusieurs fois pour nommer des cyclones tropicaux et peut désigner :
 la tempête tropicale Isidore de 1984 frappa les Bahamas et le centre de la Floride causant pour  de dommages ;
 l’ouragan Isidore de 1990 se forma très près de l'équateur et atteignit la catégorie 2 de l'échelle de Saffir-Simpson mais resta toujours en mer dans le centre de l'Atlantique nord. Il ne fit donc aucun dégât ;
 l'ouragan Isidore, de la saison cyclonique 1996 dans l'océan Atlantique nord
 l'ouragan Isidore, de la saison cyclonique 2002 dans l'océan Atlantique nord

Après la saison 2002 , le nom Isidore a été retiré et remplacé par Ike pour la saison 2008. Cependant, en raison des dommages importants causés par l'ouragan Ike au cours de cette saison-là, le nom Isaias fut utilisé à partir de la saison 2014.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme